Volta se može odnositi na:

Zemljopis 
Volta (jezero), jezero u Gani
Volta (regija), regija u Gani, graniči s jezerom Volta
Volta (rijeka) rijeka koja se sastoji od rijeka:
 Crna Volta ili Mouhoun
 Crvena Volta ili Nazinon
 Bijela Volta ili Nakambe 
Gornja Volta, nekadašnji naziv za Burkinu Faso
Francuska Gornja Volta
Volta Redonda, grad u Brazilu

Ostalo 
Alessandro Volta, talijanski fizičar
Volta (krater), krater na mjescu nazavan po Alessandru Volti
Volta (album), album islandske glazbenice Björk  
The Mars Volta, američki glazbeni sastav
Toyota Alessandro Volta, konceptni automobil na hibridni pogon
Voltin elektostatički stup